Фоксі Браун (Foxy Brown)  може значити наступне:

  — фільм 1974 року
 Фоксі Браун (реперка) — сценічне ім'я американської реперки (хіп-хоп співачки)
  — сценічне ім'я ямайського співака денс-холу і регі

Сторінки зі списками однофамільців-тезок